Митилинска, Ересоска и Пломарийска епархия (, катаревуса Ἱερᾶ Μητροπόλις Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου) е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в Митилини на остров Лесбос. Начело на епархията от 1988 година е митрополит Яков.

Предстоятели  
 Епископи

Бележки